Peter II (Portugees: Dom Pedro II de Portugal) (Lissabon, 26 april 1648 – Alcântara, 9 december 1706), hertog van Beja, was koning van Portugal van 1683 tot 1706.

Biografie 
Peter werd in 1648 geboren als de jongste zoon van koning Johan IV van Portugal en Marie Louise de Guzmán. Hij had nog een oudere zus Catarina, een grotere broer, kroonprins Theodosius en nog een oudere broer Alfons VI. Catarina trad later in het huwelijk met koning Karel II van Engeland. Troonopvolger Theodosius stierf in 1652, waardoor Alfons de Portugese troonopvolger werd. Alfons zou de troon in 1656 bestijgen.

Alfons VI was al vanaf zijn derde krankzinnig. Zijn eerste jaren als koning van Portugal trad zijn moeder dan ook op als regentes. In de laatste jaren van zijn leven, vanaf 1668, werd deze taak door zijn broer Peter op zich genomen. Peter liet zijn broer verbannen naar het eiland Terceira en nam de eigenlijke macht over. Ook trouwde hij met Alfons' vrouw, Maria Francisca van Nemours, dochter van hertog Karel Amadeus van Savoye-Nemours, die haar huwelijk met Alfons ongeldig had laten verklaren vanwege zijn impotentie.

Pas na Alfons’ dood in 1683 kon Peter de troon bestijgen. Rond deze tijd werden er zilvermijnen ontdekt in Brazilië, waardoor de Portugese inkomsten aanzienlijk groeiden.

Door de plotselinge dood van zijn vrouw trouwde Peter op 11 augustus 1687 voor een tweede maal, dit keer met paltsgravin Maria Sophia van Palts-Neuburg, dochter van keurvorst Filips Willem van de Palts.

In 1702 brak de Spaanse Successieoorlog uit. Aanvankelijk steunde Peter Frankrijk, maar een jaar later tekende Portugal met Engeland, het Methuenverdrag. In december 1703 sloot Portugal daarbovenop ook nog eens een militair verdrag met Engeland én Oostenrijk om Spanje binnen te vallen; hun verenigde troepen veroverden in 1706 de Spaanse hoofdstad Madrid.

Peter overleed in 1706 in de buurt van Lissabon.

Huwelijken en kinderen 
Uit het huwelijk met Maria Francisca van Nemours werd één dochter geboren:
Isabella Louise Josepha (1669-1690)
Uit zijn tweede huwelijk met Maria Sophia van Palts-Neuburg werden de volgende kinderen geboren:
Johan Frans (Lissabon 30 augustus 1688 – aldaar 17 september 1688)
Johan Frans (1689 – 1750), als Johan V koning van Portugal 1706-1750
Frans Xavier (Lissabon 25 mei 1691 – 21 juli 1742), hertog van Beja
Anton Frans (Lissabon 15 maart 1695 – aldaar 19 oktober 1757)
Theresia Maria (Lissabon 24 februari 1696 – aldaar 16 februari 1704)
Emanuel Jozef (Lissabon 3 augustus 1697 – 3 augustus 1766)
Francisca Jozefa (Lissabon 3 januari 1699 – aldaar 15 juni 1756)
Alleen de latere koning Johan V van Portugal trouwde en had nageslacht. Zijn andere kinderen stierven ongehuwd en kinderloos.

Naast de kinderen uit zijn twee huwelijken had Peter nog drie buitenechtelijke kinderen. Hij had een dochter, Louisa (1679-1732), bij Maria da Cruz Mascarenhas. Daarnaast verwekte hij nog een zoon, Miguel (1699-1724), bij Anna Armanda du Verger en een tweede zoon, José (1703-1756), bij Francisca Clara da Silva. José werd later aartsbisschop van Braga.

Voorouders

Koning van Portugal
Huis Bragança
Portugal, P
Portugal, P